Наталья Валерьевна Лайдинен (род. 1976) — российский поэт.

Биография 
Родилась в Петрозаводске, Республика Карелия. Закончила петрозаводскую гимназию № 17 имени П.О. Коргана.

Выпускница МГИМО, факультет международной информации. Автор статей в российской и зарубежной прессе на социальные и культурные темы.

Публиковала стихи в альманахах и сборниках в России и за рубежом. Стихи переведены на несколько иностранных языков.

Стихотворения Натальи Лайдинен вошли Антологию карельской поэзии "Дерево песен", изданной в Карелии в 2009 году.

Редактировала мемориальный поэтический сборник «Шрамы на сердце», который объединил лирические стихотворения фронтовиков и молодого поколения авторов.

Творчество

Поэзия 
 «Небесные песни» — первая авторская книга стихов, в которую вошли произведения Натальи Лайдинен разных периодов литературного творчества, объединенные в 10 поэтических циклов: «Предчувствия», «Отражения», «Венецианские бусы», «Уроки жизни», «Паладин», «Кольца времени», «Затмение», «Линия жизни», «Страсть души», «Синяя тетрадь».

«Этот поэтический сборник — результат 15 лет творческих поисков, обретения и осознания себя в окружающем времени и пространстве. Он, как зеркало, отражает путь души молодой российской женщины: процессы взросления, обретения опыта любви и боли, постижения себя в настоящем, прошлом и будущем» (из предисловия). Книга иллюстрирована работами Заслуженного художника России Юрия Иванова.

Из отзыва поэтессы Риммы Казаковой на сборник: «Небесные песни» — своеобразный дневник души, где стихи размещены не только по вехам лет, но по человеческим и творческим пристрастиям автора. В них отражена биография поэтессы, многое из того, что она видела и прочла, узнала и осмыслила, что она любит, что отвергает, о чём мечтает, в чём сомневается.

Постепенно от библейских сюжетов, исторических имён и географических подробностей, представляющих круг интеллектуальных интересов поэтессы, в стихах Натальи Лайдинен всё смещается к тому, что и есть предмет исследования поэтической души, поэтического слова: человеческое в человеке, творчество, любовь.

…Здесь и появляются находки, прозрения, которые могут указать поэтессе, куда ей идти и где искать. «Теперь я знаю — корни все из детства…», «Мне приятно всегда несведущей оставаться в искусстве любви», «Откуда сразу столько мук, ведь вовсе не было — утраты?..», «Я не люблю владеть…», «Печать страданья и порока повсюду отыскать легко. Но всё великое до срока в природе скрыто глубоко».

…Есть у автора почти шокирующие, дерзкие стихи, где она позволяет себе конфронтацию с одним из лучших стихотворений Марины Цветаевой «Тоска по родине». «А у меня тоска по небу!» — восклицает молодая поэтесса, и эта её тоска по небу есть тоска по творчеству, которая, возможно, ещё неосознанно для Натальи Лайдинен — самое главное. Даже любимому она говорит: «Ты подарил, что бессмертно — мои стихи».

В 2005 году сборник был удостоен премии «Книга года», учрежденной Российской государственной библиотекой, периодическим изданием «Литературная газета» и Национальным биографическим институтом.

Свою оценку стихотворений и самого издания опубликовали российские СМИ, в частности, «Литературная газета», «Новые известия», «Комсомольская правда», «Собеседник», «Красная звезда», «Труд», журналы «Профиль», «Алеф» и другие.

 В 2009 году вышла Антология поэзии Карелии «Дерево песен», в которую включены стихи Натальи Лайдинен.
 В январе 2010 увидел свет второй сборник стихотворений Натальи Лайдинен «Солнечные стрелы». Как и предыдущий сборник, новая книга также проиллюстрирована Заслуженным художником России Юрием Ивановым.
 В августе 2010 года увидела свет «Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно» — проект Фонда поддержки хосписов «Вера» и издательства «РИПОЛ-Классик». В сборнике опубликованы стихи Лайдинен.
 В 2010 году вышла книга «Шрамы на сердце», где в том числе представлена лирика Натальи Лайдинен о войне, мире и любви.
 В 2012 году в издательстве «РИПОЛ-классик» вышел третий сборник стихотворений Натальи Лайдинен «Яблоко».
 В 2014 году в издательстве «РИПОЛ-классик» вышел поэтический сборник «Излучение Любви»
В 2016 году в издательстве «РИПОЛ-классик» вышел поэтический сборник «Приметы времени»
В 2018 году в издательстве «РИПОЛ-классик» вышел поэтический сборник «Многоголосие»
В 2018 году в издательстве Петрозаводской еврейской общины вышел поэтический сборник "Живые корни"
В 2020 году в издательстве "Острова" (г. Петрозаводск) опубликован сборник стихотворений "Карельское солнце", посвященный "малой родине" автора, природе, истории и людям Карелии (с иллюстрациями народного художника РФ Мюда Мечева)
В 2020 году в издательстве "РИПОЛ-классик" вышел поэтический сборник "Искра в сердце", посвященный теме обретения корней
В 2022 году в издательстве "РИПОЛ-Классик" увидела свет книга "Дар тишины" - поэзия о выходе из кризиса, обращении к любви, свету и добру

Проза 
 В 2005—2006 годах в издательстве "Олимп" опубликованы два женских психологических романа.
 2006 год — эссе о Джиме Моррисоне «Поединок с демонами. Джим.» (опубликовано в литературном журнале Дети РА (Россия) в 2007 году, международном журнале Интерпоэзия (США) в 2009 году.
 Книги о Камчатке, Северном Байкале, * Лосином Острове), написанные под научной редакцией известного телеведущего Николая Дроздова.
 В 2008-2011 гг. в издательстве "РИПОЛ-Классик" вышла серия романов-травелогов.
Сборник интервью "Звезды на северном небе". Петрозаводск, 2014.
Сборник интервью "Свет исцеления". Петрозаводск, 2015.
Сборник статей "Мосты культуры". Петрозаводск, 2019.
Литературное исследование "Есть мужество поэта - не молчать..." о творчестве Рувима Морана. Петрозаводск, 2020 .

Некоторые публикации в литературных журналах 
 Поединок с демонами. Джим. / «Интерпоэзия», № 1 за 2009 г.
 НЕБЕСНЫЕ ПЕСНИ / Литературная газета № 14 (5967) 7-13 апреля 2004 г.
 ПРОВОДЫ/ Литературная газета
 И камни помнят поверья…/ журнал «Север», 11-12, 2009 г.
 Карельские напевы/ Международный альманах «Под небом единым» (Финляндия), 2009 г.
 Стихотворения/ Международный альманах «Заметки» (Германия), 2010 г.
 Поэзия/ Международный журнал «Чайка» (США), февраль 2010 г.
 Стихотворения/ Международная литературная газета «Зарубежные задворки» (Германия), апрель 2010 г.
 Надзвёздные встречи. Космограмма любви. Публикации в альманахе «45-я параллель»
 Качал колыбель мою северный ветер...
Партитура судьбы. Очерк о Ройне Раутио 
Памяти Иона Дегена 
Московские встречи с Меиром Шалевом 
К Жизни!

Премии и награды 
 2004 год. Медаль «За заслуги перед МГИМО».
 2005 год. За сборник «Небесные песни» удостоена премии «Лучшие книги и издательства года», учрежденной Российской государственной библиотекой, Русским Биографическим Институтом и «Литературной газетой».
 2013 год. Литературная премия журнала «Север».
2016 год. Премия "Смиротворец" (за статью в журнале "Алеф")

Примечания

Источники 
 Наталья Лайдинен в авторской телепрограмме Александра Карпенко «Книги и люди». Выпуск № 28, 2015
 Презентация книги "Карельское солнце" в ЦБС г. Петрозаводска http://biblioteka.ptz.ru/news/detail.php?ID=2549
 Презентация книги "Искра в сердце" В Национальной библиотеке Республики Карелия http://library.karelia.ru/news/_Prezentacija_poe_ticheskogo_sbornika_Natal_i_Lajdinen__Iskra_v_Serdce_/
 Беседа о книге "Карельское солнце" в Национальной библиотеке Республики Карелия http://library.karelia.ru/news/_Karel_skoe_solnce___Natal_i_Lajdinen/
 Видеосюжет о проекте "К единству музыки и слова..."

Ссылки 
 Блиц-рецензия на книгу стихов Натальи Лайдинен в «Литературной газете».
Рецензия Александры Федотовой («Литературная газета») на книгу стихов Натальи Лайдинен «Небесные песни». Стихотворения Натальи Лайдинен.
  «Режиссёр, кардиолог, поэтесса». Вручены премии «Лучшие книги и издательства-2005». Публикация в издании «Новые известия».
  «Поэтический вечер без помарок. Солнечные стрелы» бьют точно в цель" Рецензия на книгу стихов и авторский поэтический вечер Натальи Лайдинен, опубликованная в «Независимой газете-Exlibris»
 Публикации Натальи Лайдинен на портале «Журнальный зал»
 Публикации стихотворений Натальи Лайдинен в сетевом поэтическом альманахе «45-я параллель».
 Интервью с Натальей Лайдинен, автором проекта «Антология всемирной женской поэзии». Опубликовано в международном журнале «Семь искусств» (Германия), 2010 год
Рецензия Е. Пиетиляйнен на книгу стихотворений "Яблоко" 
Литературный сценарий о творчестве Н. Лайдинен 
"Сливаясь с вымыслом и явью..." Рецензия Р. Коломайнена на книгу стихотворений "Карельское солнце"
"Поэзия очарования" Рецензия Ф. Макаровой на книгу стихотворений "Карельское солнце"

Выпускники МГИМО
Кандидаты социологических наук
Поэтессы России
Писательницы России
Журналисты России
Члены Союза журналистов Москвы
Поэты Карелии